Vale Ferret (Itália)
 Vale Ferret (Suíça)

Desambiguação